Вилоби́-дель-Пенеде́с (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 9,33 км². Население — 1129 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 64 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Pàgina web de l'Ajuntament de Vilobí del Penedès
 Pàgina sobre Vilobí del Penedès a la diputació de Barcelona
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Mapa de Vilobí del Penedès en Google Maps

Муниципалитеты Барселоны